Никола́й Поздняко́в:
 Поздняков, Николай Георгиевич (1900—1948) — советский государственный деятель,  дипломат.
 Поздняков, Николай Иванович (1927—2004) — советский футболист, тренер.
 Поздняков, Николай Сергеевич (1875—1974) — советский педагог, профессор.